La  peut désigner :
  d'infanterie de marine
  de chasseurs alpins
  de chasseurs des Pyrénées
  de parachutistes vietnamiens
  de tirailleurs sénégalais
  de volontaires de la Gironde
  de communication (États-Unis)